Baráth Zoltán (1924–1982) biológus, egyetemi tanár
 Baráth Zoltán (1973) színművész, rendező